«Бедокуры» — советский короткометражный комедийный мультфильм. Имеет сиквел — «По собственному желанию».

Сюжет 
Повар, получив почётный диплом, начинает готовить блюда для меню. Однако его работу прерывают голодный мышонок и его приятель — прожорливый кот, которые съедают все продукты на кухне.

Съёмочная группа

Использованные мелодии 
 Дино Солера —«Classically Elise»;
 Дино Солера — «Suite Concerto» («Скерцо» из Второй сюиты Баха);
 Дино Солера —«Easy Feelin'»;
 Дино Солера —«Theme For A Dream»;
 Фриц Шульц-Рейхель — «Ich Nehme Alle Hürden / Pauker Gehen In Die Luft / So Eine LIebe Gibt Es Einmal Nur»;
 Ронни Олдрич — «Theme from „Goodbye Again“» (Жорж Орик);
 Луи Армстронг и Дюк Эллингтон — «Black And Tan Fantasy» (Дюк Эллингтон и Бабер Майли);
 Фриц Шульц-Рейхель — «Oh, Wann Kommst Du / Raindrops Keep Fallin' On My Head»;
 Фриц Шульц-Рейхель — «The Happy Piano Tuner / In The Summertime / Na Na Hey Kiss Him Goodbye»;
 Фриц Шульц-Рейхель — «Sugar Sugar / Candida / Das Maschen Der Mädchen».

О мультфильме 
Курчевский делает в технике перекладки фильм «Ночь весны» (1976) по стихам В. Луговского, а через несколько лет ставит рисованный комикс для детей «Бедокуры» (1982). Все эти художественные технологии нужны режиссёру на новом повороте его внутренней темы. Он вновь хочет «повернуть к условности», вернуться в весёлую детскую игру-неразбериху, где сквозь кажущийся абсурд просвечивает свой особый мир.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Вадим Курчевский — Энциклопедия отечественного кино

 
Рисованные мультфильмы СССР 1982 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Вадима Курчевского
Мультфильмы о кошках